{{Ficha de noble
|nombre = Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva 
|título = XIV duque de Alba de Tormes, VII duque de Berwick, VII duque de Liria y Jérica y Grande de España 
|imagen =
|epígrafe = 
|título0 = Jefe de la Casa de Alba
|reinado0 = 
|predecesor0 = María Teresa de Silva Álvarez de Toledo
|sucesor0 = Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia
|otros títulos = Véase Títulos nobiliarios
|nombre completo = Carlos Miguel Pedro Celestino José María Julián Jacobo Pedro de Alcántara Rafael Fitz-James Stuart y Silva
|fecha de nacimiento = 19 de mayo de 1794
|lugar de nacimiento = Madrid,  España
|fecha de defunción = 7 de octubre de 1835 (41 años)
|lugar de defunción = Sion, Suiza 
|lugar de entierro =
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = Rosalía Ventimiglia
|descendencia = 
Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia 
Enrique Fitz-James Stuart y Ventimiglia
Luis Fernando Fitz-James Stuart y Ventimiglia
|casa real = 
|dinastía = Ducado de Berwick
|himno real = 
|padre = Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern, V duque de Liria y Jérica
|madre = María Teresa de Silva-Fernández de Híjar y de Palafox
|firma =
|escudo = COA Duke of Liria.svg
|lema = 
}}

Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva (Madrid, 19 de mayo de 1794 – Sion, Suiza, 7 de octubre de 1835), fue un noble español, prócer del reino, XIV duque de Alba de Tormes,  VII duque de Berwick, VII duque de Liria y Jérica y Grande de España de primera clase, principalmente recordado por su labor como mecenas y coleccionista.

Biografía 

Carlos Miguel nació en Madrid, España, el 19 de mayo de 1794. Fue el segundo hijo de Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern, V duque de Berwick y  V duque de Liria y Jérica y de María Teresa de Silva-Fernández de Híjar y de Palafox y, además, póstumo por haber fallecido su padre el 3 de abril de 1794. 

Bautizado en la Iglesia de San Martín de Madrid, sus padrino fue José Álvarez de Toledo, duque consorte de Alba de Tormes. 

Heredó los títulos familiares de su hermano mayor Jacobo José Fitz-James Stuart y Silva, VI duque de Berwick y VI duque de Liria y Jérica, fallecido niño, el 5 de enero de 1795. Fue también caballero de la Orden del Toisón de Oro de España.

Se convirtió en XIV duque de Alba de Tormes en 1802 luego de la muerte, sin descendientes directos, de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba de Tormes. Ello debido a que Carlos Miguel era sobrino-bisnieto de Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII duque Alba de Tormes y abuelo de la XIII duquesa. Además obtuvo la Grandeza de España de diez condados.

Durante la Guerra de independencia española residió con sus padres en Francia, y posteriormente emprendió un viaje formativo por Europa (el habitual Grand Tour) que se prolongaría nueve años. Se casó en Roma, en 1819, con una noble de Sicilia, Italia, Rosalía Ventimiglia di Grammonte y Moncada, (Palermo, Italia, 1798–1868), Camarera mayor de palacio.

El matrimonio tuvo tres hijos:
 Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia, XV duque de Alba de Tormes, Palermo, Italia, 1821–1881, quien casó en 1844 con María Francisca de Sales Portocarrero, (1825–1860), hermana mayor de Eugenia de Montijo, (1826–1920), esposa española del emperador Napoleón III de Francia, (1808–1873).
 Enrique Fitz-James Stuart y Ventimiglia, conde de Galve, (5 de octubre de 1826 - 28 de abril de 1882), desde la muerte de su padre en 1835. Casó en 1871 con Adelaida Ivanovna Basilevskaya, con descendencia.
 Luis Fernando FitzJames-Stuart y Ventimiglia.

Carlos Miguel murió el 7 de octubre de 1835, a la edad de 41 años en Sion (Suiza) y fue sucedido en ese año por su hijo mayor.

Coleccionista y mecenas 
El duque Carlos Miguel es hoy unánimemente reconocido como el principal coleccionista y mecenas de la Casa de Alba. A la muerte de su prima Cayetana había heredado muy pocos cuadros, y fue él quien reunió muchos de los más valiosos actualmente visibles en el Palacio de Liria: Perugino, Andrea Previtali, Tiziano, Francesco Furini... También compró la hoy famosa Virgen de la granada de Fra Angelico, que han conservado sus descendientes hasta que fue adquirida por el Museo del Prado en enero de 2016. 

Durante su estancia en Italia el duque apoyó a los escultores José Álvarez Cubero y Antonio Solá, encargó cuadros al joven Ingres e incluso reunió cerámicas griegas y esculturas para abrir una galería en Madrid que contribuyese a la formación de los artistas madrileños. No llegó a culminar este proyecto y cayó en deudas que le obligaron a vender algunas obras, si bien el grueso de su colección subsistió en la mansión familiar.

Títulos y tratamientos

Títulos españoles 
 XIV duque de Alba de Tormes, Grande de España de primera clase
 VII duque de Liria y Jérica, Grande de España de primera clase
 X conde duque de Olivares
 XII duque de Huéscar
 VII ducado de Montoro
 XIII marqués de Villanueva del Río
 XII marqués del Carpio
 X marquesado de Eliche
 XIV conde de Gelves

Títulos jacobinos 
 VII duque de Berwick
 VII conde de Tinmouht
 VII barón de Bosworth

Títulos sicilianos 
 XVII conde de Módica

Tratamientos 
 Don Carlos Miguel Fitz-James Stuart (1794–1795)
 Su Excelencia el duque de Alba de Tormes (1802–1835)

Ancestros 
Carlos Miguel Fitz-James Stuart fue descendiene directo del rey Jacobo II de Inglaterra a través de su hijo ilegítimo James Fitz-James, I duque de Berwick y de su amante Arabella Churchill.

Referencias 

Nobles de España del siglo XIX
Ducado de Alba de Tormes
Casa de Alba
Próceres del Reino natos de la legislatura 1834-1835
Duques de Berwick
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Sion (Suiza)